Кабре́йруш (; ) — власна назва.

Топоніми

Кабрейруш (Арока) 
 Кабрейруш (Брага)
 Кабрейруш і Албергарія-да-Серра